— тип японских эскортных кораблей. Вместе с более поздним типом «Эторофу» были также известны как кайбоканы типа A.

Строительство 

Заказаны в 1937 году по третьей программе замены флота. В 1938—1941 годах на верфях Сасебо, Иокогамы и Тамано было построено 4 корабля этого типа. От постройки ещё 4 единиц отказались.

Развитием проекта стали эскортные корабли типа «Эторофу».

История службы 

4 корабля этого типа использовались для эскортирования войсковых транспортов и патрульной службы у берегов самой Японии. В 1942—1943 годах прошли модернизацию с заменой 2 спаренных зенитных автоматов на 5 строенных, установкой 76-мм бомбомёта и увеличением боекомплекта глубинных бомб до 60 (за счёт снятия трального оборудования). 

«Исигаки» был потоплен в 1944 году американской подводной лодкой, остальные представители этого типа пережили войну. «Симусю» был передан СССР (списан в 1959 году), «Кунасири» затонул в 1946 году, «Хатидзё» разобрали на металл в 1948.

Представители

Литература 
 Worth, Richard, Fleets of World War II, Da Capo Press (2001), ISBN 0-306-81116-2

Военно-морской флот Японской империи